Bombay Express – famoso treno indiano

Film
Bombay Express – film del 1934 diretto da Edwin L. Marin
Bombay Express – film indiano del 1981